Компре́сія (, , ) — стиснення, наприклад, газу внаслідок силового впливу на нього, що приводить до зменшення об'єму газу, а також до підвищення його тиску і температури.

Величина компресії характеризується ступенем стиску, що визначається як відношення або тисків після стиснення та до стиснення (p2/p1), або об'ємів до стиснення і після стиснення (V1/V2).

Компресія двигуна внутрішнього згорання(ДВЗ) — це тиск, що створює поршень рухаючись від нижньої мертвої точки до верхньої під час такту стискання.

Поняття ступінь стиску не слід плутати з поняттям «компресія», яке означає максимальний тиск, що створюється в циліндрі при русі поршня від НМТ до ВМТ (приклад вказання параметрів: ступінь стиску — 10:1, компресія — 14:1).

Див. також 
 Компресія звуку
 Компресія у гірництві
 Компресор
 Стиснення даних
 Стиснення Землі

Література